130 rok naszej ery
 130 rok przed naszą erą
 130 liczba naturalna
 galaktyka NGC 130
 planetoida (130) Elektra
 misja promu kosmicznego STS-130
 droga wojewódzka nr 130
 Linia kolejowa nr 130
 Sonet 130 Williama Shakespeare'a
 Psalm 130
 samochody:
 Fiat 130
 Škoda 130
 Škoda 130 RS
 ZiŁ-130
 seria 130 ČD lokomotyw
 samoloty:
 Lockheed AC-130
 Lockheed C-130 Hercules
 PZL-130 Orlik
 czołg PZInż 130
 korwety rakietowe typu 130
 katastrofa lotnicza irańskiego C-130 Hercules
 filatelistyka: blok 130 - 1000-lecie Wrocławia